Aeaea är ett släkte av fjärilar. Aeaea ingår i familjen fransmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fransmalar
Aeaea